Septennat hat folgende Bedeutungen:

Septennat (Frankreich): die siebenjährige Amtszeit des französischen Präsidenten (bis 2002)
Septennat (Deutsches Kaiserreich): das durch den Reichstag für einen Zeitraum von sieben Jahren bewilligte Militärbudget im Deutschen Kaiserreich